Тит-Арынский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Тит-Арынский наслег — в Усть-Алданском улусе Республики Саха (Якутия).
 Тит-Арынский наслег — в Хангаласском улусе Республики Саха (Якутия).